El nombre Thal puede referirse a:
Geografía

 Thal, localidad alemana cerca de Eisenach.

 Thal bei Graz, localidad austriaca en el estado de Estiria.
 Thal, localidad austriaca en el estado de Baja Austria.

 Thal-Drulingen, localidad francesa en el departamento de Bajo Rin.
 Thal-Marmoutier, localidad francesa en el departamento de Bajo Rin.

 Thal, desierto en la provincia pakistaní de Panyab.

 Thal, localidad suiza en el cantón de San Galo.
 Thal, distrito suizo en el cantón de Soleura.

Personas
 Johannes Thal, médico y floricultor alemán.
 Ron Thal, guitarrista estadounidense, miembro del grupo de hard rock Guns N' Roses.